La Premier Division 2015-2016 è stata la 57ª edizione del massima serie del campionato sudafricano di calcio, la 20ª disputata con questa formula.

I Mamelodi hanno vinto il loro undicesimo titolo dominando la classifica con 14 punti di vantaggio sui secondi del Bidvest Wits. I nuovi arrivati della lega Jomo Cosmos sono caduti all'ultimo posto e sono retrocessi nella National First Division per la stagione 2016-17 assieme all'University of Pretoria.

Il capocannoniere è stato Collins Mbesuma dei Black Aces con 14 reti.

Stagione

Novità
Sono state promosse dalla National First Division 2014-2015 i Golden Arrows, come vincitori della serie cadetta, ed i Jomo Cosmos. Queste due compagini hanno preso il posto rispettivamente di AmaZulu, arrivati ultimi nella scorsa stagione e Moroka Swallows.

Formula
La formula del campionato resta invariata rispetto a quella dell’anno precedente. Tutte le squadre si affronteranno in un girone all'italiana di andane ritorno.

Le prime due classificate si qualificheranno alla CAF Champions League 2017 mentre la terza classificata e la vincente della coppa nazionale si qualificheranno per la Coppa della Confederazione CAF 2017.

L’ultima classificata retrocederà direttamente nella National Firsr Division 2016-2017 mentre la penultima affronterà i playoff salvezza/promozione con la seconda non classificata della corrente stagione di National First Division.

Avvenimenti
La prima parte di stagione è stata combattuta tra Bidvest Wits, Platinum Star e Mpumalanga Black Aces che si sono alternati nelle prime posizioni.

La seconda metà è stata invece completamente ad appannaggio dei Mamelodi Sundowns che una volta raggiunta la vetta della classifica, alla 14ª giornata, non l’hanno più lasciata fino a fine stagione, conquistando così il titolo.

Nella parte bassa della classifica invece, retrocedono come ultimi classificati i Jomo Cosmos e dopo lo spareggio retrocessione/promozione gli University of Pretoria.

Squadre
Le squadre di calcio in Sudafrica tendono a utilizzare più stadi nel corso di una stagione per le partite casalinghe. La seguente tabella indicherà solo lo stadio utilizzato più spesso dal club per le partite casalinghe.

Distribuzione squadre

Manager e sponsor

Classifica

Platunum Stars penalizzata di un punto per aver schierato un giocatore ineleggibile.

Legenda:
      Campione, ammessa alla CAF Champions League 2017.
      Ammesse alla CAF Champions League 2017.
      Ammesse alla Coppa della Confederazione CAF 2017.
      Retrocesse.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione/retrocessione
Allo spareggio accedono la penultima classificata della Premier e la seconda e terza della National First Division.
Le squadre si affrontano in un girone all'italiana di andata e ritorno, con la vincente che andrà nella Premier 2016-2017 e le rimanenti due nella National First Division 2016-2017.

Classifica

Legenda:
      Promossa alla Premier Division 2016-2017.
      Retrocesse nella National First Division 2016-2017.
Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Fonte: soccerway.com

Partite

Statistiche

Squadra

Classifica in divenire

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Mamelodi Sundowns (22).
Minor numero di sconfitte: Mamelodi Sundowns (3).
Migliore attacco: Mamelodi Sundowns (55 gol fatti).
Miglior difesa: Mamelodi Sundowns (20 gol subiti).
Miglior differenza reti: Mamelodi Sundowns (+35).
Maggior numero di pareggi: Kaizer Chiefs (13).
Minor numero di pareggi: Mamelodi Sundowns (5).
Maggior numero di sconfitte: University of Pretoria, Jomo Cosmos (17).
Minor numero di vittorie: Maritzburg Utd, University of Pretoria e Jomo Cosmos (6).
Peggiore attacco: Jomo Cosmos (20 gol fatti).
Peggior difesa: Maritzburg Utd (53 gol subiti).
Peggior differenza reti: Jomo Cosmos (−21).
Miglior serie positiva: Mamelodi Sundowns (18 risultati utili).
Peggior serie negativa: Maritzburg Utd, University of Pretoria e Bloemfontein Celtic (9).

Partite
 Più gol (7): 
Jomo Cosmos-Chippa United 4-3, 22 novembre 2015;
Free State Stars-Mamelodi Sundowns 2-5, 7 febbraio 2016.
 Maggiore scarto di gol (5):
Bidvest Wits-Polokwane City 5-0, 22 gennaio 2016
Orlando Pirates-Jomo Cosmos 5-0, 12 marzo 2016
Bloemfontein Celtic-Ajax Cape Town 5-0, 1 maggio 2016
 Media spettatori campionato: 6.520

Individuali
Classifica marcatori

Triplette

4 Segnati 4 goals.

Note

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
Campionato sudafricano di calcio